Le nom couac ou Couac peut désigner :

 Le couac, appelé aussi kwak, est une semoule ou couscous ou farine, fabriquée à partir de la racine de manioc en Guyane française ainsi que dans les pays voisins (Suriname, Guyana et Brésil) ;
 Le Couac, un journal satirique québécois ;
 Le Couac, une chronique humoristique publiée par le Super Picsou Géant ;
 Le Couac, le réseau des acteurs culturels toulousains ;
 une fausse note, une maladresse.